

Personnalités 
 Gorazd Hiti (né en 1948), joueur slovène de hockey sur glace ;
 Rudolf Hiti (né en 1946), joueur slovène de hockey sur glace.

Architecture 
 Hiti, fontaine traditionnelle népalaise ;
 Tusha Hiti, ancien bain à Patan au Népal.

Géographie 
 Hiti, atoll situé dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française.
 Pito Hiti, sommet dans l'île de Tahiti en Polynésie française.